Ca n'Anglada (l'Ametlla del Vallès), edifici del municipi de l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) 
 Barri de Ca n'Anglada, barri de Terrassa que ocupa la meitat occidental del districte 2 o de Llevant
 Masia de Ca n'Anglada, masia del municipi de Terrassa (Vallès Occidental)

 Sant Cristòfol de Ca n'Anglada